

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4 
 Idzikowice – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Drzewica 
 Idzikowice – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Dalików 
 Idzikowice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Sochocin 
 Idzikowice – wieś w woj. opolskim, w pow. namysłowskim, w gminie Wilków

Zobacz też 
 Idzików, Wola Idzikowska